Панов, Сергей:
 Панов, Сергей Александрович (1989—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Панов, Сергей Алексеевич (род. 1964) — российский политик.
 Панов, Сергей Юрьевич (род. 1970) — российский баскетболист и функционер.